Харачини, Харачин — назва одного з племен (аймаків) південних монголів.

Харачин () — хошун префектури Чифен, Внутрішня Монголія.
 Харачин-Лівий-Монгольський автономний повіт () — повіт префектури Чаоян, Ляонін.